Clube de Regatas do Flamengo
Adobe Flash
Frente de Libertação dos Açores

Localidades

Flå

Desambiguação